

Editoria 
 Le Matin – quotidiano del gruppo Edipresse con sede a Losanna, in Svizzera.
 Le Matin – giornale francese pubblicato sino al 17 agosto 1944.
 Nice-Matin – quotidiano regionale francese con sede a Nizza.

Televisione 
 Martin Matin – cartoni animati francesi per la televisione prodotti da Les Cartooneurs Associes, Fantasia Animation, Teletoon e France 3.